Клавдия Марцелла () — имя двух сестёр, живших в I веке до н.э.:

 Клавдия Марцелла Старшая
 Клавдия Марцелла Младшая

См. также 
 Клавдия